Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, знявшись перед другим поєдинком.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Дарію Гаврилову з рахунком 5–7, 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hong Kong Tennis Open
2017
2017 у гонконзькому спорті